Adelchi Malaman – ex calciatore italiano
 Giovanni Malaman – patriota e ingegnere italiano
 Luciano Malaman – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano